Béchiktachlian ou Bechiktachlian ou Besiktasliyan ou Bésiktasliyan. En .

Nom de famille 

 Meguerditch Béchiktachlian (1828-1868), poète arménien ;
 Nichan Béchiktachlian (1898-1972), écrivain franco-arménien.